Huxley se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Thomas Henry Huxley
 Anthony Julian Huxley